Koninklijke Sint-Niklase SK Excelsior, kortweg Sint-Niklase SK, was een Belgische voetbalclub uit Sint-Niklaas. De club had stamnummer 221 en blauw-geel als clubkleuren. In 2000 verdween de club in een fusie met KSC Lokeren in de fusieclub Sporting Lokeren Sint-Niklaas Waasland. De club speelde in het stedelijk sportstadion Puyenbeke.

Geschiedenis 
De eerste sporen van de club werden terug gevonden in 1909 toen men een oefenwedstrijd speelde als SK Sint-Niklaas Waes tegen TSV Lyra. In de loop der jaren werden nog oefenwedstrijden gespeeld tegen clubs uit Oost-Vlaanderen en Antwerpen, maar toen de oorlog uitbrak werden de activiteiten stilgelegd. 
De club werd in 1920 heropgericht als Football Club Beerschot. Op 13 juli 1921 werd de naam Voetbalvereeniging Beerschot Sint-Niklaas, maar na een proces aangespannen door Beerschot AC sloot de club op 5 juli 1922 uiteindelijk als Sint-Niklaassche Sportkring (Sint-Niklaassche SK) aan bij de voetbalbond, van wie de club later het stamnummer 221 zou toegewezen kregen. Op 16 maart had men de clubkleuren blauw en geel vastgelegd.

Op het eind van de jaren 20 bereikte de club de Derde Klasse en in 1931/32 speelde de club voor het eerst in de Tweede Klasse. De club zakte onmiddellijk na één seizoen, maar slaagde er tijdens de Tweede Wereldoorlog in zich op te werken naar het hoogste niveau. In 1942/43 speelde de club kampioen in Derde, het seizoen erop herhaalde men dit in Tweede en zo kon de club in 1944 voor het eerst van start op het hoogste niveau. Door de oorlog werd dit eerste seizoen niet afgewerkt, het seizoen erop werd de ploeg 13de op 19. In 1947 werd Sint-Niklaassche echter voorlaatste en zakte zo na slechts twee volle seizoenen in de Eerste Klasse terug naar Tweede. In 1947 werd de spelling gewijzigd naar Sint-Niklaasse SK, op 13 juni 1951 werd de koninklijke titel toegevoegd en heette de club K. Sint-Niklaasse SK. Op 27 maart 1974 ten slotte werd de spelling K. Sint-Niklase SK. De club bleef al die tijd in Tweede Klasse, op het seizoen 1962/63, 1963/64 en 1981/82 in Derde Klasse na.

In 1984 speelde Sint-Niklase opnieuw kampioen in Tweede Klasse en promoveerde opnieuw. Het verblijf in Eerste was echter weer van korte duur. De club werd voorlaatste en zakte in 1985 na één seizoen terug. In 1987 werd de club zelfs laatste in Tweede Klasse. De club mocht het seizoen 1987 pas starten in Vierde Klasse, maar kon door twee seizoenen op rij kampioen te spelen zijn plaats in Tweede wel terug innemen. De club fusioneerde in 1989 met Royal Excelsior AC Sint-Niklaas (stamnummer 239) en ging als K. Sint-Niklase SK Excelsior verder met het stamnummer 221 en de clubkleuren van Sint-Niklase SK.

De fusieclub speelde in 1991 de eindronde van Tweede, maar strandde op 2 punten van eindrondewinnaar Aalst en miste een nieuwe promotie naar Eerste Klasse. In 1992 dwong de ploeg weer een deelname aan de eindronde af, maar werd opnieuw pas tweede, ditmaal na Boom. De club bleef nu in de middenmoot hangen en degradeerde in 1996 zelfs voor één seizoen naar Derde Klasse, maar kon na een jaar terugkeren. De club bleef echter onderaan in de rangschikking bengelen en degradeerde in 1999 definitief naar Derde Klasse. Na één seizoen ging de club uiteindelijk op in een fusie met KSC Lokeren. De nieuwe fusieclub heette aanvankelijk Sporting Lokeren Sint-Niklaas Waasland en speelde verder met stamnummer 282 van Lokeren in het Lokerse Daknamstadion.

In 2002 verhuisde een andere club uit de buurt, Red Star Waasland, naar het Puyenbekestadion. Toen deze club in 2010 Sint-Niklaas verliet en naar Beveren trok, wijzigde FCN Sint-Niklaas zijn naam in Sportkring Sint-Niklaas, waardoor de oude naam nieuw leven werd ingeblazen.

Erelijst
Tweede Klassewinnaar (2): 1943/44, 1983/84tweede (3): 1947/48, 1982/83, 1990/91Derde Klassewinnaar (4): 1942/43, 1963/64, 1981/82, 1988/89tweede (1):''' 1996/97

Resultaten

Oud-spelers 
 Nico Claesen
 Johnny Dusbaba
 Georges Leekens
 Stefan Leleu
 Daniel Maes
 Carl Massagie
 Souleymane Oulare
 Jan Simoen
 Kris Van De Putte
 Hervé Van Overtvelt
 Stefan Van Riel
 August Van Steelant
 Peter Van Wambeke
 Danny Veyt
 Djamel Zidane
 Hans Kraay Jr.
 Niasse Makhou
 Fode Camara
 Peter Quintelier
 Christiaan Van Hoeylandt
 Daniel Minea
 Marc Noë
 Jozef Speleman

Zie ook 
 KSC Lokeren Oost-Vlaanderen

Voormalige Vlaamse voetbalclub
Sport in Sint-Niklaas
Sportvereniging in Oost-Vlaanderen